Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Kansas City du 14 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Greer Stevens, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1980
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Tennis en janvier 1980